Saoedi-Arabisch basketbalteam (mannen)
 Saoedi-Arabisch basketbalteam (vrouwen)